Restant steht für:
 Schuldner im Zahlungsverzug, siehe Schuldnerverzug
 ausgelostes oder gekündigtes, aber nicht eingelöstes Wertpapier, siehe Losanleihe
 Ladenhüter
 Restant (Bundeswehr), ehemalige Bezeichnung für wehrpflichtigen Arzt oder Zahnarzt im Sanitätsdienst der Bundeswehr